BSA kan henvise til:

 BSA, det tidligere Byggeriets Studiearkiv
 Birmingham Small Arms Company, britisk producent og skydevåben og køretøjer
 BSA Company, britisk motorcykelfabrikant
 BSA (motorcykler), et motorcykelmærke
 Black Socialists of America, en politisk sammenslutning
 Boy Scouts of America, den amerikanske spejderbevægelse
 BSA (Microsoft), et forretningssamarbejde etableret af Microsoft, tidligere kaldt Business Software Alliance